Christian Heinrich Friedrich Peters – amerykański astronom
 Christian August Friedrich Peters – niemiecki astronom